Музе́йная пло́щадь — название площадей в различных городах.

Россия 
 Музейная площадь — площадь в Кронштадте.
 Музейная площадь — площадь в Саратове.

Украина 
 Музейная площадь — площадь во Львове.

Нидерланды 
  — площадь и городской парк в Амстердаме.